

Geografia 
 Veliki Šušnjar – villaggio della Croazia centrale

Persone 
 Aleksandar Šušnjar – calciatore australiano con cittadinanza serba
 Đorđe Šušnjar – calciatore serbo naturalizzato montenegrino